Холмская земля означает

 Холмская земля — одно из названий Холмщины, исторической области в Польше, а также в прилегающих районах Украины и Белоруссии.
 Холмская земля — одно из названий Захумья, историческая область в Боснии и Герцеговине.